Pastiglia Valda – storico prodotto a base di caramelle balsamiche
 Pastiglia freno – parte del freno a disco
 Pastiglia – medicinale da assumere per via orale
 Pastiglia – materiale e tecnica per ottenere elementi a rilievo sui dipinti su tavola e anche su cassoni e cofanetti, tramite applicazioni di un impasto di gesso e altri materiali, talvolta organici
 Pastiglia – Telefilm Finlandese

Altri progetti